WNA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Napakiak (Alaska) (Stati Uniti)
 WNA – World Nuclear Association